Arenivaga är ett släkte av kackerlackor. Arenivaga ingår i familjen Polyphagidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kackerlackor
Arenivaga